Grapevine kan syfta på:

 Grapevine (danssteg) – ett danssteg i linedance
 Grapevine (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 1992 och 2000

Geografi
 Grapevine, Texas – en stad (city) huvudsakligen i Tarrant County\